Detta är en lista över sjöar i Kiruna kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista, någon av de övriga listorna eller kategorin Insjöar i Kiruna kommun.

Lista

Kiruna kommun
 Lista